UCI World Tour 2022 er den 14. udgave af UCI World Tour. Den indeholder 33 endags- og etapeløb i Europa, Forenede Arabiske Emirater, Canada og Kina. Det er den højeste kategori af løb, efterfulgt af UCI ProSeries 2022 og UCI Europe Tour 2022.

Hold

Danske sejre

Andre konkurrencer

Løb 
Kalenderen for 2022 blev offentliggjort i efteråret 2021.

Se også 
 UCI Women's World Tour 2022

Referencer

Eksterne henvisninger